Villanueva eller Villa Nueva kan syfta på:

Antarktis 

 Nunatak Villanueva,

Argentina 

 Villa Nueva, Mendoza, 
 Villa Nueva, Córdoba,

Colombia 

 Villanueva (kommun i Colombia, La Guajira, lat 10,58, long -73,00), 
 Villanueva (ort i Colombia, La Guajira, lat 10,61, long -72,98), 
 Villanueva (kommun i Colombia, Bolívar, lat 10,45, long -75,25), 
 Villanueva (ort i Colombia, Bolívar, lat 10,44, long -75,27), 
 Villanueva (kommun i Colombia, Santander, lat 6,67, long -73,18), 
 Villanueva (ort i Colombia, Santander, lat 6,67, long -73,17), 
 Villanueva (ort i Colombia, Casanare, lat 5,28, long -71,97) i kommunen San Luis de Palenque, 
 Villanueva (kommun i Colombia, Casanare, lat 4,48, long -72,82),

Filippinerna 
 Villanueva, Misamis Oriental, kommun.

Guatemala 

 Municipio de Villa Nueva (kommun i Guatemala), kommun, 
 Villa Nueva, Guatemala,

Honduras 

 Villanueva (kommun i Honduras, Departamento de Cortés, lat 15,32, long -88,03), 
 Villanueva (ort i Honduras, Departamento de Cortés, lat 15,32, long -88,00), 
 Villa Nueva, Honduras, Departamento de Francisco Morazán,

Mexiko 

 San Sebastián Villanueva, ort, Puebla, Acatzingo, 
 Villanueva (kommun i Mexiko), Zacatecas, 
 Villanueva, Villanueva, 
 Villanueva, Martínez de la Torre, 
 Villanueva, Michoacán de Ocampo, Tanhuato, 
 Villanueva, Ignacio de la Llave, 
 Villanueva, Villa Hidalgo, 
 Villanueva, Chiapas, Mapastepec, 
 Villa Nueva, Santiago Ixtayutla, 
 Villa Nueva, Veracruz, Misantla, 
 Villa Nueva, Querétaro Arteaga, Cadereyta de Montes, 
 Villa Nueva, San Juan Lalana, 
 Villa Nueva, Puebla, Quimixtlán, 
 Villa Nueva, Chiapas, Chicomuselo,

Nicaragua 

 Villanueva (ort i Nicaragua), Chinandega,

Spanien 

 Villanueva del Huerva, ort, Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Villanueva del Campo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Villanueva de Gómez (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Villanueva de Cameros (kommunhuvudort), La Rioja, Provincia de La Rioja, 
 Vilanova de Arousa (ort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Villanueva de Villaescusa, ort, Kantabrien, Provincia de Cantabria,